Lazo ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Lazo Adalid (1896–1971), mexikanischer Maler, Bühnenmaler und Dramaturg
 Carmen Aída Lazo (* 1976), salvadorianische Politikerin
 Esteban Lazo (* 1944), kubanischer Politiker
 Jose Romeo Orquejo Lazo (* 1949), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Jaro
 Lauren Lazo (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Matías Lazo (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Rina Lazo (1923–2019), guatemaltekische Malerin und Grafikerin
 Salvador Lazo y Lazo (1918–2000), römisch-katholischer Bischof auf den Philippinen

Lazo ist der Name eines Ortes in der Republik Moldau, siehe Lazo (Ort)